Иван Матвие́нко:
 Матвиенко, Иван Николаевич (род. 1945) — советский футболист.
 Матвиенко, Иван Тихонович (1913–1991) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1961).